Nalbandian o Nalbandyan (in armeno Նալբանդյան) può riferirsi a :

Geografia
 Nalbandyan (Armenia), città armena della provincia di Armavir

Persone
 Armen Nalbandian, compositore e pianista jazz statunitense
 David Nalbandian, tennista argentino
 Dmitriy Nalbandyan, pittore sovietico
 Eduard Nalbandyan, ministro degli esteri armeno
 Edward Nalbandian, imprenditore statunitense
 Louise Nalbandian, storico e professore statunitense
 Maria Nalbandian, cantante libanese
 Mikael Nalbandian, scrittore armeno
 Robert M. Nalbandian, ricercatore statunitense